Лешно — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Забельской волости.

География 
Деревня расположена на западном берегу Лешенского озера, в 41 км к северо-востоку от районного центра города Пустошка и в 15 км к северу от волостного центра деревни Забелье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 56 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Бессоновской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района